Yingshan kan syfta på:

Kina
Yingshan, Huanggang, ett härad i Hubei-provinsen;
Yingshan, Nanchong, ett härad i Sichuan-provinsen.
 Yingshan (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 27,28, long 119,80) –  i provinsen Fujian

WP:Projekt Kina